

Берна — пам'ятка природи, Чернівецька область

Берна — село в гміні Сулікув Зґожелецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Берна — село в гміні Лодиґовіце Живецького повіту Сілезького воєводства